Trang (provincie), een provincie in het zuiden van Thailand.
Amphoe Mueang Trang, het hoofddistrict van de gelijknamige provincie in het zuiden van Thailand.
Trang (stad), zowel de hoofdstad van het district als van de gelijknamige provincie in Thailand.
Trang (Vietnam), een xa in Vietnam.